Condado de Kent es el nombre de varios condados en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido:

en Reino Unido 
 Condado de Kent, condado en Inglaterra.

en Estados Unidos 
 Condado de Kent (Delaware)
 Condado de Kent (Maryland)
 Condado de Kent (Míchigan)
 Condado de Kent (Rhode Island)
 Condado de Kent (Texas)
 Condado de New Kent (Virginia)

en Canadá 
 Condado de Kent (Nuevo Brunswick)
 Condado de Kent (Ontario)

en Australia 
 antiguo nombre de Kent Land District (Tasmania)
 Condado de Kent (Australia Occidental)